Conducibilità o conduttività elettrica
 Conducibilità elettromeccanica: in elettrochimica, un meccanismo elettromeccanico di trasporto di carica elettrica
 Conducibilità termica
 Conducibilità idraulica

Altri progetti